August Hermann Niemeyer – pedagogista tedesco
 Frédéric Niemeyer – tennista canadese
 John Niemeyer Findlay – filosofo sudafricano
 Oscar Niemeyer – architetto brasiliano
 Peter Niemeyer – calciatore tedesco
 9246 Niemeyer – asteroide della fascia principale